El Pobo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Pobo de Dueñas, ort, Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 El Pobo (ort i Spanien), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar